Miejscowości w USA:
 West Orange – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 West Orange – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 West Orange (ang. West Orange Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex